Arystydes z Aten (ok. 530 p.n.e.-ok. 467 p.n.e.) – ateński polityk i wódz, nazywany Sprawiedliwym
 Arystydes (zmarł ok. 134) – filozof, apologeta chrześcijański z II wieku n.e., autor Apologii (ok. 124/125)

Zobacz też: Arystydes